Beuster steht für:
 Beuster, Ortsteil von Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Beuster (Innerste), Nebenfluss der Innerste im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Beuster ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Beuster (* 1961), deutscher Lehrer und Autor

Siehe auch:
 Groß Beuster